Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Harold Solomon 6-7, 6-4, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (quarti di finale)

  Björn Borg (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1976